Кубок России по мини-футболу 2011/2012 годов — российский мини-футбольный турнир среди профессиональных российских клубов. Также к розыгрышу кубка России допустили четыре клуба из Первой лиги — ОмскГазМяс (Сургут), Нефтяник (Сургут), СУМУО (Новый Уренгой) и БИФК (Уфа). Проводился в два этапа (групповой раунд и плей-офф). Первый этап турнира стартовал 17 сентября 2011 года. Финальный матч прошёл 6 марта 2012 года. Обладателем кубка стала югорская «Газпром-Югра».

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

|}

Кубок России по мини-футболу
2011 год в мини-футболе
2012 год в мини-футболе